Příjmení Bittner/Bittnerová nosí více různých osobností:

 Adam Bittner (1777–1844) – český matematik a astronom 
 Alexandr Bittner (1850–1902) – český geolog a paleontolog, prasynovec  Adamův
 Armin Bittner (* 1964) – německý sjezdový lyžař
 Bartoš Bittner (1861–1912) – českoamerický novinář a humorista
 Dominik Bittner (* 1992) – německý hokejista
 Eustach Bittner (1912–2001) – český numismatik
 Jan Bittner (1813–1880) – český lékař a politik, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu
 Jindřich Bittner (1905–1940) – český matematik, profesor na reálce v Táboře
 Jiří Bittner (1846–1903) – český herec a spisovatel
 Marie Bittnerová (1854–1898) – česká herečka
 Miluše Bittnerová (* 1977) – česká herečka a moderátorka
 Vanessa Bittner (* 1995) – rakouská rychlobruslařka a inline bruslařka

Německá příjmení
Česká příjmení